Hermosa (Bataan), een gemeente in de Filipijnse provincie Bataan
Hermosa (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota